

Miejsca 
 Rothesay – miasto (Hrabstwo Kings, Nowy Brunszwik, Kanada)
 Rothesay – miasto na wyspie Bute (Argyll and Bute, Szkocja)
 Stacja Zborna Oficerów Rothesay – jednostka wojskowa Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Rothesay w Szkocji, pełniąca rolę obozu izolacyjnego

Osoby 
 książę Rothesay – zwyczajowy tytuł następców tronu Szkocji

Statki 
 HMS „Rothesay” – nazwa noszona przez dwa okręty brytyjskiej Royal Navy

Zobacz też 
 Rothsay